Questo titolo potrebbe riferirsi ai seguenti quadri:
Madonna del Prato, di Raffaello.
Madonna del Prato, di Giovanni Bellini.